

Persone 
 John Utaka – calciatore nigeriano, attaccante
 Peter Utaka –  calciatore nigeriano, attaccante

Altro 
 Utaka – nome generico per alcuni pesci appartenenti alla famiglia dei Ciclidi